Анто́н Вале́рійович Купрі́н (, 3 серпня 1978 — 13 квітня 2022, борт ракетного крейсера «Москва», на схід від о. Зміїний, Чорне море) — російський військовик, капітан 1 рангу Чорноморського флоту ВМФ Росії, командир  флагману Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера «Москва». 

Обіймав наступні посади: старший помічник командира  ракетного крейсера «Москва» (до 2016 року), командир фрегату «Адмірал Ессен» (16.12.2016—2020), командир ракетного крейсера «Москва» (2020—13.04.2022). 

2022 року брав участь в російському вторгненні в Україну, зокрема, в атаках на острів Зміїний 24 лютого 2022 року. За повідомленнями українських  ЗМІ, Державної прикордонної служби України та радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, загинув 13 квітня 2022 року під час знищення ракетного крейсера «Москва».

Див. також 
 Атаки на острів Зміїний
 Знищення крейсера «Москва»
 Список російських офіцерів, що загинули під час вторгнення в Україну (2022)

Посилання 
 
Учасники інтервенції Росії в Сирію
Російські військовики, загиблі у російсько-українській війні (з 2014)

Загиблі в бою командири частин (РФ)
Померли в морі
Фігуранти бази «Миротворець»